

Patronyme
 Carmen Yazalde, (1950- ), est un mannequin et une actrice portugaise.
 Hector Yazalde, (1946-1997), était un footballeur argentin.

Homonymie
Homonymie de patronyme